Сморо́дина:

 Смородина — род растений семейства Крыжовниковые.
 Смородина — в славянской мифологии, огненная река, разделяющая миры живых и мёртвых.

 Фамилия 
Сморо́дина — женская форма русской фамилии Смородин.

 Известные носительницы 
 Смородина, Любовь Васильевна (род. 1976) — российская баскетболистка.
 Смородина, Людмила Геннадиевна (род. 1957) — советская и украинская актриса. См. также 
 Смородинка — реки и топонимы.